Bantul ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Sonderregion (Daerah Istimewa) Yogyakarta auf der Insel Java. Mitte 2022 leben im zweitkleinsten Bezirk der Region knapp eine Million Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Bantul ist die gleichnamige Stadt Bantul im Zentrum des Bezirks.

Geographie 
Bantul liegt im Süden der Sonderregion Yogyakarta und erstreckt sich zwischen 7°33′ und 8°12′ s. Br. und zwischen 110°00′ und 110°50′ ö. L. Bantul grenzt im Norden an den Regierungsbezirk Sleman und die Stadt Yogyakarta, im Westen an den Kabupaten Kulon Progo und im Osten an den Kabupaten Gunungkidul. Die etwa 15 km lange Küstenlinie des Indischen Ozeans bildet die natürliche Südgrenze.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk wird administrativ in 17 Kecamatan (Kapanewon, Distrikte) unterteilt. Eine weitere Unterteilung erfolgt in 75 Dörfer (Desa) mit 933 Pedukahan und 5785 Rukun Tetangga.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Bantul 373.589 Menschen, davon 191.570 Frauen (50,19 %) und 182.019 Männer (49,81 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil damit um 0,05 Prozent. 69,26 % (682.717) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 21,26 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 9,48 % im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 96,01 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 3,89 % (12.549 ev.-luth. / 24.687 röm.-kath.) vertreten und 0,08 % waren Hindus und 0,02 % Buddhisten. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 40,56 % ledig; 51,94 % verheiratet; 1,43 % geschieden und 6,07 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 
Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahlen des Regierungsbezirks Bantul

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Bantul (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Yogyakarta